Кубок Англии по футболу 1881/82 () — 11-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Переходящего кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 73 футбольных клуба, однако 5 из них не сыграли ни одного матча.

Первый раунд

Переигровки первого раунда

Второй раунд

Переигровки второго раунда

Третий раунд

Переигровки третьего раунда

Четвёртый раунд

Четвертьфиналы

Переигровка

Полуфиналы

Переигровка

Финал

Ссылки 
  Кубок Англии 1881/82 на сайте RSSSF.com 

1881-1882
Футбол в Англии в сезоне 1881/1882